Swolgen steht für:
 ein Gemeindeteil der niederländischen Gemeinde Horst aan de Maas

Swolgen ist der Familienname folgender Personen:
 Johann von Swolgen (auch Johannes Swoelgen; 1521–1592), Kleriker